Чемпионат Нидерландов по футболу 2008/2009 начался 29 августа 2008 года матчем «Витесс»—«Гронинген» (первый гол забил Сепп де Ровер), матчи последнего тура прошли 10 мая 2009. В Эредивизие выступали 18 команд. Чемпионом стал АЗ, обеспечивший себе титул 19 апреля 2009 года, за 3 тура до конца чемпионата.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф

За место в Лиге Европы 
В отличие от предыдущих сезонов, в сезоне 2008/09 в плей-офф участвуют лишь 4 команды, разыгрывающие между собой 1 место в Лиге Европы 2009-2010. Первые полуфинальные матчи прошли 16 мая 2009 года, ответные — 21 мая, финальные — 28 и 31 мая.

За места в высшем дивизионе 
 Первый раунд

|}

 Второй и третий раунд

В сезоне 2009/10 в высшем дивизионе будут выступать «Валвейк» и «Рода», а также занявший 1-е место в Первом дивизионе «ВВВ-Венло».

Бомбардиры

Интересные факты 
 Самая крупная победа произошла в 30-м туре, «Аякс» обыграл «Виллем II» со счётом 7:0.
 Наибольшее количество мячей, 8, было забито в матче 14 тура «Твенте»—«Спарта» (6:2), в матче 22 тура «Волендам»—ПСВ (3:5) и в матче 31 тура ПСВ—«Аякс» (6:2).
 Самый молодой игрок, Геверо Маркит из «Утрехта», вышел на поле в возрасте 17 лет и 144 дня.
 Самый возрастной игрок, Роб ван Дейк из «Фейеноорда», вышел на поле в возрасте 40 лет и 100 дней.
 После 6 туров на первом месте турнирной таблицы был «НАК Бреда», впервые в истории клуба.

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие

Примечания 

2008/2009
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2008 году
Спорт в Нидерландах в 2009 году